Джо Стэйтон (; род. 19 января 1948) — американский автор комиксов.

Ранние годы 
Стэйтон рос в Теннесси. В 1970 году он окончил .

Карьера 
Джо начал свою карьеру в индустрии комиксов в 1971 году, устроившись в издательство . Он работал над супергеройской серией под названием .

Награды 
В 1983 году Стэйтон получил премию . В 2013, 2014 и 2015 годах Джо и сценарист Майк Кёртис были награждены Harvey Award в категории «Best Syndicated Strip» за .

Работы

AC Comics 
 Femforce #121 (Femme Noir) (2003)

Alpha Productions 
 E-Man #1 (1993)
 E-Man Returns #1 (1994)

Ape Entertainment 
 Ape Entertainment’s Cartoonapalooza #2 (Femme Noir) (2009)
 Femme Noir: The Dark City Diaries #1-4 (2008)

Apple Press 
 ElfQuest: Siege at Blue Mountain #1-5 (1987—1988)
 The New Crime Files of Michael Mauser, Private Eye #1 (1992)

Archie Comics 
 Archie & Friends Double Digest Magazine #1-5 (2011)
 Archie’s Super Teens #1 (1994)
 Jughead's Double Digest #139-142 (2008)

Charlton Comics 
 Charlton Bullseye #4 (E-Man) (1976)
 E-Man #1-10 (1973—1975)
 Haunted #12, 18, 21 (1973—1975)
 Primus #1-7 (1972)
 Space 1999 #1-2 (1975—1976)
 Teen Confessions #78 (1973)
 Wheelie and the Chopper Bunch #1, 4-5 (1975—1976)

Charlton Neo 
 Paul Kupperberg’s Secret Romances #2 (2015)
 The Charlton Arrow vol. 2 #1-3 (E-Man) (2017—2018)

Comico 
 E-Man #1-3 (1989—1990)
 Johnny Quest #2 (inker), #11 (penciller) (1986—1987)
 Maze Agency #6 (1989)

CrossGen 
 Crossovers #7-9 (2003)

DC Comics 

 9-11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember, Vol. 2 (2002)
 Action Comics #525-526, 531, 535—536 (1981—1982)
 Adventure Comics #445-447 (inker); #456-478 (penciller) (1976—1980)
 All-Star Comics #66-74 (1977—1978)
 Batman #334 (1981)
 Batman 80-Page Giant #3 (2000)
 Batman & Superman Adventures: World’s Finest #1 (1997)
 Batman and Robin Adventures #17, 21, Annual #2 (1997)
 Batman and Robin Adventures: Sub-Zero #1 (1998)
 Batman Beyond #4-6 (1999)
 Batman Chronicles #15 (1999)
 Batman Family #18-20 (Huntress) (1978)
 Batman: Blackgate #1 (1997)
 Batman: Death of Innocents #1 (1996)
 Batman: Gotham Adventures #29 (2000)
 Batman: Legends of the Dark Knight #65-68, Annual #4 (1994—1995)
 Batman: Penguin Triumphant #1 (1992)
 Batman: Shadow of the Bat #14-15, 42, Annual #2 (1993—1995)
 Batman: Two-Face Strikes Twice #1-2 (1993)
 Blackhawk #271 (1984)
 Brave & the Bold #148, 197 (1979, 1983)
 DC Challenge #7 (1986)
 DC Comics Presents #9-11, 15-16, 21, 23, 39, 96 (1979—1981, 1986)
 DC Retroactive: Green Lantern — The '80s #1 (2011)
 DC Special #29 (1977)
 DC Special Series #10 (Doctor Fate) (1978)
 DC Super Friends #2 (2008)
 DC Super Stars #17 (Huntress) (1977)
 DCU Holiday Bash #3 (1998)
 Doctor Fate #21 (1990)
 Family Man #1-3 (1995)
 Green Lantern vol. 2 #123-155, 188—205 (1979—1982, 1985—1986)
 Green Lantern vol. 3 #9-13, 18-19, 25 (1991—1992)
 Green Lantern Corps #206-217, 221—222 (1986—1988)
 Green Lantern Corps Quarterly #1 (1992)
 Green Lantern Secret Files #2 (1999)
 Gross Point #2, 4-7, 9-12 (1997—1998)
 Guy Gardner #1-14, 44, Annual #2 (1992—1993, 1996)
 Guy Gardner Reborn #1-3 (1992)
 Heroes Against Hunger #1 (inker) (1986)
 House of Mystery #300 (1982)
 Huntress #1-19 (1989—1990)
 Karate Kid #1-9 (inker) (1976—1977)
 Justice League Adventures #7 (2002)
 Justice League of America #244 (1985)
 Justice League International Special #2 (1991)
 Legion of Superheroes #259-260 (1980)
 The Life Story of the Flash HC (with Gil Kane) (1998)
 Looney Tunes #140 (2006)
 Metal Men #50-56 (1977—1978)
 Millennium #1-8 (1988)
 Mystery in Space #113 (1980)
 New Guardians #1-9 (1988—1989)
 Outsiders #4 (Metamorpho story) (1986)
 Power Company: Skyrocket #1 (2002)
 Power of Shazam #19 (1996)
 Secret Origins #36, 50 (1989—1990)
 Scooby-Doo #3, 5, 10-14, 16-23, 26-39, 41-48, 50, 52-67, 69, 71, 73-75, 77-78, 80-89, 91, 93, 95-100, 102—107, 109, 111—112, 119, 125—126, 143, 158 (1997—2010)
 Showcase #94-96 (Doom Patrol); #97-99 (Power Girl); #100 (1977—1978)
 Showcase '95 #10 (1995)
 Superboy and the Legion of Superheroes #227, 243—249, 252—258 (1976, 1978—1979)
 Superman & Bugs Bunny #1-4 (2000)
 Superman Adventures #41 (2000)
 Superman Adventures: Dimension of the Dark Shadows #1 (промо) (1998)
 Superman Family #191-194 (Superboy) (1978—1979)
 Super Friends #43, 45 (Plastic Man) (1981)
 Tales of the Green Lantern Corps #1-3 (1981)
 Wonder Woman #241; #271-287, 289—290, 294—299 (1978, 1980—1983)
 World's Finest Comics #262, 273 (1980—1981)

Digital Webbing 
 E-Man Recharged #1 (2006)
 E-Man: Course of the Idol (2009)
 E-Man: Dolly #1 (2007)
 Digital Webbing Jam 2007 (E-Man) (2007)

Disney 
 Disney Adventures #4 (1997)

Eclipse Comics 
 Destroyer Duck #1 (1982)

First Comics 
 American Flagg! #28-32, 39-40 (1986—1987)
 Badger Goes Berserk #3 (1989)
 Crossroads #3 (1988)
 E-Man #1-25 (1983—1985)
 Gift #1 (1990)
 Grimjack #5, 33 (1984, 1987)
 Meta-4 #3 (1991)
 P.I.'s: Michael Mauser and Ms. Tree #1-3 (1984—1985)
 Warp #1 (1983)

Innovation Comics 
 Maze Agency Special #1 (1990)

Malibu Comics 
 Prime #21 (1995)

Marvel Comics 
 Amazing Spider-Man #150 (1975)
 Avengers #127-134 (1974—1975)
 Avengers: Celestial Quest #7 (2002)
 Deadly Hands of Kung Fu #28, 31-32 (1976—1977)
 Fallen Angels #5, 6, 8 (1987)
 Fred Hembeck Destroys the Marvel Universe #1 (1989)
 Incredible Hulk #187-189, 191—209 (inker) (1974—1977)
 Justice #4 (1987)
 Marvel Comics Presents #74 (1991)
 Marvel Fanfare #39, 50 (1988, 1990)
 Silver Surfer vol. 3 #11, 13-14, Annual #1 (1988)
 Toxic Crusaders #2, 4 (1992)
 Vampire Tales #8 (1974)
 What The--?! #21-22 (1992)

Topps Comics 
 Exosquad #0 (1994)

Warren Publishing 
 Creepy #42 (1971)

Примечания 

Сотрудники DC Comics
Сотрудники Marvel Comics